Portola peut faire référence à :

 Gaspar de Portolà (1716 – 1786), explorateur espagnol ;
 Portola Valley ;
 Portola, un quartier de San Francisco ;
 Portola ville incorporée du comté de Plumas en Californie ;
 .